Санкт-Георген-ам-Ибсфельд () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Амштеттен. . Официальный код — 30527.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Виктор Шнайдер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места:
 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии